Patrick Francis Hadow ha battuto Lestocq Robert Erskine per 6–4, 6–4, 6–4 nella finale del torneo preliminare e ha battuto il detentore del titolo Spencer Gore 7-5, 6-1, 9-7 nel challenge round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Primi turni

Sezione 1

Il match tra Clapham e Crum non si è giocato.

Sezione 2

Sezione 3

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1878